Ouham (prefectuur), een bestuurlijke eenheid in de Centraal-Afrikaanse Republiek
Ouham (rivier), een rivier in de Centraal-Afrikaanse Republiek